Вокил може да се отнася за:

 прабългарския род Вокил;
 село Вокил в област Силистра;
 морския нос Вокил на остров Сноу, Южни Шетландски острови.